Podlipný, Podlipny, Podlipni (f. Podlipná, Podlipna):

 Alois Podlipný (1879-1964), český fotograf. 
 Andrej Ľudovít Katina (pseudonym: Podlipný) (1909, Zvolen – 1968, Myjava) – slovenský duchovní a spisovatel
 Erika Podlipná (Gáliková; * 1943) – slovenská spisovatelka
 Jan Podlipný (1848–1914) – advokát a starosta města Prahy
 Jiří Podlipný
 Julius Podlipný (1898, Bratislava – 1991, Timişoara) – slovensko-rumunský výtvarník a pedagog
 Annemarie Podlipny-Hehn (* 1938, Lovrin)
 Ilse Hehn (Podlipný)
 Zbigniew Podlipni (* 1973, Nowy Targ) – polský hokejista
 Zdeněk Podlipný (1898, Praha – 1946, Opava) – herec a režisér